Attention Please – album di Mads Langer del 2006
 Attention Please – album dei Boris del 2011
 Attention Please – manga di Chieko Hosokawa del 1970 e omonima serie televisiva